De reis om de wereld in tachtig dagen - boek van Jules Verne
 Reis om de Wereld in 80 Dagen (bordspel) - bordspel gebaseerd op bovenstaand boek

Zie ook 
 Around the World in Eighty Days (doorverwijspagina)